Eulenturm ist der Name von folgenden Türmen:

 Eulenturm (Allendorf (Lumda)), in Allendorf (Lumda), Landkreis Gießen, Hessen
 Eulenturm (Bad Freienwalde), in Bad Freienwalde, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Eulenturm (Briedel), in Briedel, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Eulenturm (Büren), in Büren, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Eulenturm (Dierdorf), in Dierdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Eulenturm (Ebern) (abgegangen), in Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eulenturm (Göttingen), im Göttinger Wald, auf dem Hainberg, in Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Eulenturm (Helmstedt), in Helmstedt, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Eulenturm (Herbstein), in Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen
 Eulenturm (Hirsau), im Kloster Hirsau, in Hirsau (Calw), Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Eulenturm (Immenhausen), in Immenhausen, Landkreis Kassel, Hessen
 Eulenturm (Iphofen), in Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Eulenturm (Kaster), in Kaster, einem Ortsteil der Stadt Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenturm (Kroppenstedt), in Kroppenstedt, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Eulenturm, Turm der Kirche St. Clemens (Mayen), in Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eulenturm (Melsungen), in Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Eulenturm (Merseburg), in Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Eulenturm, anderer Name der Lauffenburg, Turm der Stadtbefestigung in Münstermaifeld, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eulenturm (Radeberg), in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Eulenturm (Spangenberg), in Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Eulenturm (Tangermünde), in Tangermünde, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Eulenturm (Templin), in Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Eulenturm (Uerdingen), in Uerdingen, kreisfreies Krefeld, Nordrhein-Westfalen
 Eulenturm (Unna), in Unna, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Eulenturm (Warburg), bei Calenberg (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Eulenturm (Wegeleben), in Wegeleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Eulenturm (Witzenhausen), in Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Eulentürme, Teile vom Klever Tor (Xanten), in Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen